Niemcy:
 Schwienau – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Schwienau – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen